

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Christian Gonon, acteur français ;
 Eugène Gonon, (1814-1892), fondeur d'art français ; 
 Florian Gonon, (1976- ), pilote automobile suisse ;
 François Gonon, (1979- ), coureur d'orientation français ;
 Honoré Gonon, (1780-1850), fondeur d'art français ;
 Marguerite Gonon, (1914-1996), résistante, historienne et chercheuse du CNRS ;
 Pierre Gonon, (1924-2007), athlète français ;
 Yann Gonon, (1970- ), présentateur de télévision ;

Toponymie 
 Gonon, commune du département de Tougan au Burkina Faso.

Homonymie de patronyme